Géolocaliser l'amour (roman)
 Géolocaliser l'amour (série télévisée)